

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Ок. 625 — Колонисты с Керкиры основали город Эпидамн (ныне Дуррес).
 Весна — Ассирийцы возобновляют нападение на Вавилон. Они занимают крепость Шаллат около Сиппара.
 625—585 — Царь Мидии Киаксар (Хуваштра), преемник Фраорта. Столица в Экбатане.
 Киаксар разбил скифов и выгнал их из Мидии. Объединение мидийских племён.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Му-гун послал войско во главе с Мэнмин Ши и другими против Цзинь, цзиньский князь выступил в поход. Битва у Пэнъя (местность в Цинь), состоявшаяся во 2 луне, в день цзя-цзы, была неудачна для Цинь (в гл. 5 «Ши цзи» поход датирован 626 г.).
 Во 2 луне, в день дин-чоу в Лу было нарисовано изображение Си-гуна на дощечке.
 Луский князь прибыл в Цзинь, но запоздал, и его заставили заключить договор с сановником Ян Чу-фу (в 3 луне, в день и-сы).
 В 6 луне был заключён договор в Чуй-лун (город в Чжэн): присутствовали цзиньский посол Ши Ху, князья Сун, Чэнь и Чжэн и луский посол Гунсунь Ао.
 С 12 луны 626 года до 7 луны 627 года в Лу не было дождя.
 В 8 луне, в день дин-мао в Лу в храме предков проводили великое (зимнее) жертвоприношение, в храм поставили изображение Си-гуна. В Лу во время зимнего жертвоприношения Сяфу Фу-цзи хотел поставить табличку предка Си-гуна на более высокое место. Чиновники возразили, а Чжань Цинь предсказал, что Сяфу постигнет несчастье (эпизод 44 «Го юй»).
 Зимой циньское войско напало на Цзинь в отместку за битву при Сяо, против них выступили войска Цзинь, Сун, Чэнь и Чжэн. Циньцы одержали победу под городом Ван и заняли его, но затем вернулись. Согласно гл.42 «Ши цзи», войска Цзинь и Чжэн разбили Цинь при Ван, гл.39 не уточняет победителя, гл.14 называет циньцев победителями.
 Зимой луский гун-цзы Суй отправился в Ци сватать невесту для князя.
 Циньский князь отпустил посла Ю-юя к жунам, но правитель жунов уже не слушал его. Вскоре Ю-юй бежал и перешёл на сторону Цзинь, Му-гун оказал ему почести.

Скончались 
 Фравартиш, царь Мидии

См. также

Примечания